Trois navires de lUS Navy portent le nom dUSS Tripoli :
 l', un porte-avions d'escorte de la classe Casablanca en service de 1943 à 1958 ;
 l', un navire d'assaut amphibie de la classe Iwo Jima en service de 1966 à 1995 ;
 l', un navire d'assaut amphibie de la classe America en service depuis 2020.

Tripoli